«Todo o nada» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Todo o nada (1984), película de Emilio Vieyra.

Música 
 Todo o nada (1998), álbum de Lucía Méndez.
 Todo o nada (2001), álbum de Benny Ibarra
 Todo o nada (2005), álbum de Ricardo Montaner.